A 2021–2022-es német női labdarúgó-bajnokság első osztálya (hivatalos nevén: Frauen-Bundesliga) tizenkét csapat részvételével került megrendezésre.

A bajnokság csapatai

Csapatváltozások

Csapatok adatai

Tabella

Helyezések fordulónként 
 
A csapatok helyezései fordulóként, a kinyit gombra kattintva tekinthetőek meg

Statisztikák 

{|
|-
| valign="top" |
 
Összesített góllövőlista
| valign="top" |
 
Öngólosok
| valign="top" |
 
Kapott gól nélküli mérkőzések

|}

Jegyzetek

Források 
 DFB

Német 1
Német 1
Németország női labdarúgása
2021–2022-es labdarúgó-bajnokságok